Asia Muhammad (ur. 4 kwietnia 1991 w Long Beach) – amerykańska tenisistka.

Kariera tenisowa 
Pierwszy wygrany finał zawodów rangi WTA Tour w grze podwójnej osiągnęła w czerwcu 2015 roku w ’s-Hertogenbosch, gdzie razem z Laurą Siegemund pokonały Jelenę Janković i Anastasiję Pawluczenkową 6:3, 7:5. Łącznie w grze podwójnej zwyciężyła w siedmiu turniejach z ośmiu rozegranych finałów w ramach rozgrywek cyklu WTA Tour oraz w trzech turniejach z sześciu rozegranych finałów w ramach zawodów WTA 125.

W karierze zwyciężyła w trzynastu singlowych i trzydziestu pięciu deblowych turniejach rangi ITF. 24 kwietnia 2017 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 124. pozycję, natomiast 9 stycznia 2023 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 26. miejsce.

Ma młodszego brata Shabazza Muhammada, który jest zawodowym koszykarzem w drużynie NBA Minnesota Timberwolves.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 10 (8–2)

Finały turniejów WTA 125

Gra podwójna 6 (3–3)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Uwagi

Bibliografia 

Urodzeni w 1991
Ludzie urodzeni w Long Beach
Amerykańskie tenisistki